Die Adelaide International I 2023 waren ein Damen-Tennisturnier in Adelaide. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 1. bis 8. Januar 2023 statt.

Titelverteidigerinnen waren Ashleigh Barty im Einzel sowie die Paarung Ashleigh Barty/Storm Sanders im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Adelaide International I 2023 fand vom 31. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Adelaide